Сокращение МПФ может означать:
 Модуляционная передаточная функция, или функция передачи модуляции (ФПМ), или частотно-контрастная характеристика (ЧКХ) — один из параметров, характеризующих качество системы, воспроизводящей изображения (напр., оптических приборов и светочувствительных материалов).
 Морасанистский патриотический фронт () — военизированная группировка, действовавшая в Гондурасе.
 Московская печатная фабрика Гознака.